Die Celostátní mistrovství 1950 war die 20. Spielzeit der höchsten tschechoslowakischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann am 5. März 1950 und endete am 3. Dezember 1950.

Meister wurde Titelverteidiger Sokol NV Bratislava.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 26 Spiele. Die zwei letzten Teams stiegen ab.

Vereine 
 ZSJ Železniáři Bohemians Prag  ZSJ Železniáři Prag

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
Czechoslovakia 1945–1993 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1950
Fußballsaison 1950